Reds (film), een film uit 1981 van en met Warren Beatty
 Reds, een bijnaam van de Engelse voetbalclub Liverpool FC